Puisieux (Pas-de-Calais)
 Puisieux (Seine-et-Marne)
ook:
Puisieux-et-Clanlieu, Aisne 
Puisieulx,  Marne
 
gemeenten met de naam Puiseux
gemeenten met de naam Puzieux